Azeitona
Verde-oliva — cor terciária entre o amarelo e o verde
Oliva — género de moluscos marinhos

Geografia

Argentina 
Oliva (Córdova)

Espanha 
Oliva (Valência)
La Oliva

Itália 
Oliva Gessi

Paraguai 
Villa Oliva

Desambiguações de cores
Desambiguações de topônimos